Хоули () — английская фамилия. Известные носители:
 Хоули, Джеймс Генри (1847—1929) — 9-й губернатор штата Айдахо.
 Хоули, Джон Стрэттон (род. 1941) — американский индолог, профессор.
 Хоули, Джош (род. 1979) — американский юрист и политик.
 Хоули, Ноа (род. 1967) — американский писатель, сценарист, композитор и кинопродюсер.
 Хоули, Ричард (род. 1967) — британский гитарист, автор-исполнитель и продюсер.
 Хоули, Стивен Алан (род. 1951) — американский астронавт.
 Хоули, Уильям (1766—1848) — архиепископ Кентерберийский.
 Хоули, Элизабет (1923—2018) — американская журналистка и писательница, с 1960 года проживавшая в Непале, известный хроникёр гималайских альпинистских экспедиций.

Двойная фамилия 
 Хоули Смарт, Генри (1833—1893) — британский писатель.